Хон Мён Бо
 Хон Гильдон
 Хон Чжон Хён
 Хон Джунпхё
 Хон Ён Чо
 Хон Херан
 Хон Чха Ок
 Хон Джин
 Хон Ёнъхо, Франциск
 Хон Сан Су
 Хон Ын Джон
 Хон Чхоль
 Хон Дэ Ён
 Хон Чха Ок
 Хон Сон Нам
 Хон Тай-Фай, Савио
 Хон Сун Ян
 Хон, Герман
 Хон (коммуна)